Кастеллані () — багатозначний термін, у тому числі італійське прізвище флорентійського походження.

  (1823—1883) — італійський антиквар.
 Альдо Кастеллані (1874—1971) — італійський лікар і бактеріолог.
  (1937—2006) — італійський астрофізик.
 Гонзало Кастеллані ( 1987) — італо-аргентинський футболіст.
 Данієль Кастеллані ( 1961) — аргентинський волейбольний тренер, колишній волейболіст.
  (1470—1543) — середньовічний італійський художник.
 Іван Кастеллані — аргентинський волейболіст.
  (1906—1978) — італійський кіноактор.
 Ренато Кастеллані (1913—1985) — італійський кінорежисер і сценарист.
  (1887—1942) — італійський скульптор.
  (1915—1983) — італійський кіноактор.

Див. також 
 Кастелліні